Surin kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Surin, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Surin, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Thailand 

 Surin (Thailand), 
 Surin (stad), provinshuvudstad, Changwat Surin, 

Robotskapade Thailandförgreningar